Bedrykiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Bedrykiwzi (Horodok), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok
 Bedrykiwzi (Salischtschyky), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Salischtschyky